Homographie bzw. Homografie steht für:

 in der Linguistik ein Paar von Wörtern gleicher Schreibweise, aber unterschiedlicher Bedeutung, siehe Homograph
 in der Mathematik eine Kollineation des 2-dimensionalen reellen projektiven Raumes auf sich, siehe Projektivität
 in der Stenografie für das von Sophie Scott erfundene System für die deutsche Sprache.

Siehe auch: